«Ревность»:

 «Ревность» — российский короткометражный фильм-драма режиссёра Петра Чардынина 1914 года.
 «Ревность» — немецкий фильм-драма режиссёра Карла Груне 1925 года.
 «Ревность» — итальянский фильм-драма режиссёра Фердинандо Мария Поджоли 1942 года.
 «Ревность» — американский фильм в жанре криминальной драмы чешского режиссёра Густава Махаты 1945 года.
 «Ревность» — аргентинский фильм-драма режиссёра Марио Соффичи 1946 года.
 «Ревность» — итальянский фильм-драма режиссёра Пьетро Джерми 1953 года.
 «Ревность» — японский фильм в жанре мистического триллера режиссёра Митиёси Дои 1962 года ().
 «Ревность» — болгарский короткометражный мультфильм режиссёра Тодора Динова 1963 года.
 «Ревность» — чилийский телевизионный сериал режиссёра Хосе Кавьедеса 1982 года.
 «Ревность» — южнокорейский фильм-драма режиссёра Ким Ин-су 1983 года.
 «Ревность» — американский телевизионный фильм-драма режиссёра Джеффри Блума 1984 года.
 «Ревность» — индийский фильм в жанре мелодрамы режиссёра Н.С. Раджа Бхарата 1984 года.
 «Ревность» — американский фильм в жанре семейной драмы режиссёра Майка Николса 1986 года.
 «Ревность» — испанский фильм в жанре мелодрамы режиссёра Висенте Аранды 1999 года.
 «Ревность» — итальянский фильм-драма режиссёра Пьетро Джерми 2001 года.
 «Ревность» — французский телевизионный фильм режиссёра Марко Поли 2001 года.
 «Ревность» — британский телевизионный фильм в жанре криминальной драмы режиссёра Джейн Проуз 2002 года.
 «Ревность» — канадский фильм в жанре триллера режиссёра Патрика Демерса 2010 года.
 «Ревность» — украинский короткометражный фильм-драма режиссёра Алана Бадоева 2012 года.
 «Ревность» — французский фильм-драма режиссёра Филиппа Гарреля 2013 года.